Корниенковский сельский совет () — входит в состав Великобагачанского района Полтавской области Украины.

Административный центр сельского совета находится в с. Корниенки.

История 
 1920 — дата образования.

Населённые пункты совета 
 
 с. Корниенки 
 с. Вышари 
 с. Мостовивщина 
 с. Попово 
 с. Трудолюбивое 
 с. Цикалы 
 с. Шпирны

Примечания